Exobasidiomycetes är en klass av svampar. Exobasidiomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Exobasidiomycetes